Бокова — річка в Україні, у межах Долинського району Кіровоградської області та Криворізького району Дніпропетровської області.
 Бокова колія — залізнична колія, рухаючись по якій рухомий склад відхиляється стрілочним переводом.
 Ірина Бокова Ірина Георгієва Бокова (болг. Ирина Георгиева Бокова; * 12 липня 1952(19520712), Софія, Болгарія) — державний діяч Болгарії.